Vaka kan betyda:

Biologi 
 Vaka – alternativ benämning på taltrast

Vakenhet om natten 
 Vaka vid sjuksäng
 Likvaka
 Valvaka